Кубок Нидерландов по футболу 1925 () — двадцать третий розыгрыш кубка проводился среди клубов Первого, Второго, Третьего, Четвёртого класса Нидерландов, а также нескольких сборных команд. Розыгрыш кубка был возобновлён спустя четыре года после проведения последнего розыгрыша, состоявшемся в сезоне 1920/21.

Турнир начался 1 марта 1925 года первым раундом и завершился финалом, который состоялся 1 июня 1925 года на стадионе клуба  в Утрехте. Победителем турнира впервые в своей истории стал клуб  из Зандама, обыгравший роттердамский  со счётом 1:5 в финальном матче.

Участники 
К соревнованию допущены:
 45 команд 1-го класса Нидерландов;
 60 команд 2-го класса Нидерландов;
 51 команд 3-го класса Нидерландов;
 15 команд 4-го класса Нидерландов;
 10 сборных команд.

Первый раунд 
 Жеребьёвка первого раунда состоялась в феврале 1925 года.

Дополнительный раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал 
 Полуфинальные матчи состоялись в Амерсфорте и Хилверсюме.

Финал

Примечания 

1925
Футбол в Европе в 1925 году
Спорт в Нидерландах в 1925 году